Rogo – sinonimo di incendio, fuoco che divampa con forza

Cinema 
 Rogo – film TV (1987) con la regia di Carl Schenkel

Geografia 
 Rogo – città della Nigeria

Altro 
 Rogo funebre – catasta, solitamente di legno, utilizzata per bruciare un corpo come parte di un rito funebre
 Morte sul rogo – forma di pena capitale
 Rogo di libri – pratica in cui si distruggono libri o altro materiale scritto
 Rogo votivo – luogo di culto all'aperto attestato nelle Alpi nell'età del ferro

Altri progetti